De Vriendschap (Bleskensgraaf), een voormalige korenmolen in Bleskensgraaf;
 De Vriendschap (Veenendaal), een korenmolen in Veenendaal.
 De Vriendschap (Weesp), een korenmolen in Weesp
 De Vriendschap (Winsum), een korenmolen in Winsum